

Населені пункти та їхні частини
 Строєць — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Строєць — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Строєць — частина села Моґово в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства

Примітки